Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Alberto Mancini che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Guillermo Pérez Roldán 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Cássio Motta /  Blaine Willenborg (quarti di finale)
 Mansour Bahrami /  Guillermo Pérez Roldán (finale)

 Andrés Gómez /  Alberto Mancini (campioni)
 Peter Svensson /  Jörgen Windahl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1989